Альгарробо ():

 Альгарробо — город и муниципалитет в Испании.
 Альгарробо (Колумбия) — город и муниципалитет в Колумбии.
 Альгарробо (Чили) — город в Чили.
 Альгарробо (древесина) — порода древесины, получаемая от  из семейства Бобовые.